En Pologne, Wielka Wola peut faire référence à : 

 Wielka Wola, un ancien village, maintenant incorporé dans Varsovie sous le nom de district de Wola.

 dans la voïvodie de Łódź
 Wielka Wola, un village du powiat d'Opoczno,
 Wielka Wola, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.